FCR peut faire référence :
 Fatah-Conseil révolutionnaire, un mouvement palestinien ;
 fibres de céramiques réfractaires ;
 fortification de campagne renforcée, un des modèles de fortification de la ligne Maginot ;
 Football Club de Rouen 1899 (ou simplement FC Rouen), un club de football français, fondé en 1899 à Rouen, en Normandie ;
 fonction caractéristique de rayonnement ;
 fréquence cardiaque au repos.